Riario Sforza ist der Familienname folgender Personen:

 Sisto Riario Sforza (1810–1877), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Neapel und Kardinal
 Tommaso Riario Sforza (1782–1857), italienischer Geistlicher und Kardinal